Бартош Бида (; родился 21 февраля 2001) — польский футболист, нападающий клуба «Ягеллония».

Клубная карьера 
Уроженец Жешува, Бартош начал футбольную карьеру в академии местного клуба «Сталь». В 2015 году стал игроком футбольной академии «Ягеллонии».

В 2018 году отправился в аренду в клуб «Вигры Сувалки», за который провёл 11 матчей и забил 5 мячей.

19 июля 2019 года дебютировал в основном составе «Ягеллонии» в выездном матче высшей лиги чемпионата Польши против «Арки». Уже на 6-й минуте игры забил свой первый гол за клуб.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Польши до 16, до 17, до 18, до 19 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 90minut.pl 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ягеллония»